al-Anbar bezeichnet:

al-Anbar, irakische Provinz
al-Anbar (Militärbasis), ehemaliger irakischer Raketenstützpunkt

al-Anbar ist der Nachname von:
Mohammad al-Anbar (* 1985), saudi-arabischer Fußballspieler